Пабло Гальдамес (; 26 июня 1974, Лос-Андес) — чилийский футболист, полузащитник. Участник Кубка Америки 1995 и 2001.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Унион Эспаньола», в котором и начал профессиональную карьеру. В дебютный сезон завоевал с командой Кубок Чили 1993. В 1996 году перешёл в «Универсидад де Чили», с которым дважды становился чемпионом и дважды обладателем Кубка Чили. В дальнейшем выступал в Мексике за «Крус Асуль» и «Веракрус», аргентинские «Расинг» и «Кельмес», а также сыграл 5 матчей в чемпионате Колумбии за «Америку» Кали. Последним клубом в его карьере стал аргентинский «Институто» из второй лиги, за который он выступал в сезоне 2007/08.

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Чили 19 апреля 1995 года в товарищеском матче со сборной Перу, в котором вышел на замену на 58-й минуте вместо Кларенса Акуньи. Летом того же года вошёл в заявку сборной на Кубок Америки, на котором сыграл в двух матчах против Аргентины и Боливии, но сборная Чили не преодолела групповой этап. В следующий раз попал на Кубок Америки в 2001 году, где также сыграл в двух матчах и дошёл со сборной до 1/4 финала. Всего сыграл за сборную 22 матча и забил 2 гола.

Достижения 
 «Унион Эспаньола»
 Обладатель Кубка Чили: 1993

 «Универсидад де Чили»
 Чемпион Чили: 1999, 2000
 Обладатель Кубка Чили: 1998, 2000

Личная жизнь 
Имеет троих сыновей: Пабло-младшего (р. 1996), Томаса (р. 1998) и Бенхамина (р. 2001). Старший сын Пабло в 2017 году дебютировал за сборную Чили. Младший, Бенхамин, родившийся в Мексике, выступал за молодёжную сборную этой страны.

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Институто»